Лавочное — название населённых пунктов.

Россия 
 Лавочное — село в Уфимском районе Башкортостана.

Украина 
 Лавочное — село в Сколевском районе Львовской области.